Остудин, Алексей Игоревич (род. 1962) — русский поэт и литературный деятель.
 Остудин, Алексей Михайлович (род. 1974) — российский теле- и радиоведущий, конферансье, продюсер, журналист.